NBP kan syfta på:
 NBP – ett nätverksprotokoll som används av nätverksprogrammet AppleTalk, se Name Binding Protocol
 NBP – ett tidigare politiskt parti i Ryssland Nationalbolsjevikiska partiet